László Zsolt (1965) színész
László Zsolt költő
László Zsolt zenész (Sepsiszentgyörgy)
László Zsolt Junior Prima díjas építésztervező
László Zsolt többszörös Aranyszem díjas operatőr, vezetékes távközlési technikus